Gruntz ist der Familienname folgender Personen:

 George Gruntz (1932–2013), Schweizer Jazz-Pianist, Komponist, Arrangeur und Bandleader
 Johannes Gruntz-Stoll (* 1952), Schweizer Erziehungswissenschaftler
 James Gruntz (* 1987), Schweizer Sänger und Musiker